MacSwiney ist der Familienname folgender Personen:

Mary MacSwiney (1872–1942), irische Politikerin
Peter Paul MacSwiney († 1884), irischer Politiker
Seán MacSwiney, irischer Politiker
Terence MacSwiney (1879–1920), irischer Politiker und Schriftsteller